Mustalahti peut correspondre à :
 Mustalahti (Tampere), baie de Tampere en Finlande.
 Arvi Mustalahti, ecrivain finlandais.